

Polska 
Dawna nazwa miejscowości:
 Jarkowo

Osoby 
 Axel Jarchow – niemiecki koszykarz
 Friedrich Jarchow – niemiecki profesor

Zobacz też 
 Langen Jarchow